Хардинг () — округ в штате Нью-Мексико, США. Административный центр округа — посёлок Москуэро. По данным переписи за 2010 год число жителей округа составляло 695 человек (наименее населённый округ — Нью-Мексико).

Географическое положение 
Расположен в северо-восточной части штата. Площадь округа — 5506 км². Западная граница округа — река Канейдиан.

История 
Округ был назван в честь президента США Уоррена Г. Хардинга и был создан в день его инаугурации 4 марта 1921 года из частей округов Юнион и Мора. На тот момент на территории округа проживало около 5000 человек.

Население 

В 2010 году на территории округа проживало 695 человек (из них 52,8 % мужчин и 47,2 % женщин), насчитывалось 349 домашних хозяйства и 213 семей. В округе только два зарегистрированных населённых пункта — Москуэро, Рой. Расовый состав: белые — 86,9 %, афроамериканцы — 0,3 %, коренные американцы — 1,2 % и представители двух и более рас — 1,4 %. 43,0 % населения были латиноамериканцами.

Население округа по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 13,2 % — жители младше 18 лет, 1,9 % — между 18 и 21 годами, 55,7 % — от 21 до 65 лет и 29,2 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 55,9 лет. На каждые 100 женщин в Хардинге приходилось 111,9 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 114,6 мужчин сопоставимого возраста.

Из 349 домашних хозяйств 61,0 % представляли собой семьи: 51,3 % совместно проживающих супружеских пар (9,5 % с детьми младше 18 лет); 5,4 % — женщины, проживающие без мужей и 4,3 % — мужчины, проживающие без жён. 39,0 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 1,99 человека, а средний размер семьи — 2,49 человека. В одиночестве проживали 34,7 % населения, 17,8 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2015 году из 483 трудоспособных жителей старше 16 лет имели работу 205 человек. В 2014 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $. 6,4 % от всего числа семей в Хардинге и 14,3 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания 

Округа Нью-Мексико